Stary cmentarz żydowski w Łomży
 Nowy cmentarz żydowski w Łomży